Chad Varah (1911–2007) auteur et écrivain britannique; commandeur de l'ordre de l'Empire britannique
  (1944-2007), coureur de demi-fond
  (1968-), compositeur canadien
 Varah, une association caritative par Chad Varah

Voir aussi 
  (1826-1869)
 Varahamihira (505-587), mathématicien et astronome indien